Provisorischer Nationalrat bezeichnet:

 Provisorischer Nationalrat (Bayern) (1918/19)
 Provisorischer Nationalrat in Lettland (1917/18), siehe Latviešu Pagaidu Nacionālā Padome
 Provisorischer Nationalrat in Estland (1918), siehe Provisorische Regierung Päts I

Siehe auch:
 Nationalrat (Begriffsklärung)